Giorgio Cattaneo, medico Italiano
 Giorgio Cattaneo, vescovo cattolico italiano
 Giorgio Cattaneo, pattinatore italiano